Села:
 Шолудьки — Вінницька область, Немирівський район
 Шолудьки — Сумська область, Охтирський район